Michael Wright (wielrenner), Brits wielrenner
 Michael Wright (acteur), Amerikaans acteur en regisseur
 Michael Wright (golfer), Australisch golfer
 Michael Wright (zwemmer), Zwemmer uit Hong Kong